Le championnat du monde de snooker seniors 2018 (2018  en anglais) est un tournoi de snooker sur invitation réservé aux joueurs professionnels de plus de 40 ans. Il est organisé par la  et fait partie du calendrier de la saison 2017-2018 de snooker. 

Il s'agit de l'avant-dernier tournoi de la saison qui a lieu au Baths Hall de Scunthorpe au Royaume-Uni du 21 au . 

Le tenant du titre est Peter Lines et le vainqueur de l'édition 2018 est Aaron Canavan.

Dotations 
La répartition des prix 2018 est de:
 Vainqueur :  ;
 Finaliste :  ;
 Demi-finaliste :  ;
 Quart de finaliste :  ;
 Meilleur break :  ;
 Dotation totale : .

Tableau

Finale

Références 

2018
Snooker en 2018
Sport en Angleterre en 2018
Sport en mars 2018
North Lincolnshire